Termin HPSE ima više značenja.

 Heparanaza, enzim
 Alfa-1,3-galaktozidaza razgranatog lanca krvne grupe B, enzim